Räsep ist der Familienname folgender Personen:

 Endel Rätsep; (1900–1976), estnischer Schriftsteller und Journalist, siehe Endel Loide
 Huno Rätsep (* 1927), estnischer Sprachwissenschaftler und Finnougrist